En Pologne, Krzywa peut désigner :
 Krzywa, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Krzywa, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Krzywa, village de la voïvodie de Lubusz
 Krzywa, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Krzywa, village du powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie
 Krzywa, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Krzywa, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie